Скарга () — фамилия. Известные носители:
 Скарга, Барбара (1919—2009) — польский философ, историк философии.
 Скарга, Василий Петрович (1925—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 Скарга, Дмитрий Юрьевич (род. 1970) — член Совета Федерации (2004—2006).
 Скарга, Пётр (1536—1612) — католический теолог, писатель, деятель контрреформации в Речи Посполитой, первый ректор Виленского университета.